

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Неофициальные игры сборной 
Товарищеский матч2 тайма по 30 минут.

Товарищеский матч2 тайма по 30 минут.

Товарищеский матч2 тайма по 30 минут.

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Ссылки 
 СБОРНАЯ СССР' 1955

Футбол в СССР в 1955 году
1955